Рохозна може бити:

 Рохозна (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Рохозна (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република